Monar ist der Name von:

 Chorvátsky Grob, Gemeinde in der Slowakei

Monar ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Monar (* um 1990), deutscher Sänger und Songwriter
 Jörg Monar (* 1960), deutscher Politik- und Sozialwissenschaftler
 Julia Monar (* 1963), deutsche Diplomatin
 Théo Monar (* 2001), französischer Handballspieler